Hodnocení může být:
 Evaluace
 Hodnocení dopadů regulace
 Hodnocení soběstačnosti
 Hodnocení učebnic
 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 Formativní hodnocení
 Analytické hodnocení prací

Související články 
 Hodnota
 Klasifikace